Томас Говард ():
 Говард, Томас, 2-й герцог Норфолк (1444—1524) — английский дворянин, государственный деятель при Йорках и Тюдорах.
 Говард, Томас, 3-й герцог Норфолк (1473—1554) — английский государственный и военный деятель.
 Говард, Томас, 4-й герцог Норфолк (1536—1572) — английский государственный деятель при дворе королевы Елизаветы I Тюдор.
 Говард, Томас, 1-й граф Саффолк (1561—1626) — английский государственный деятель, адмирал.
 Говард, Томас, 21-й граф Арундел (1585—1646) — английский придворный.
 Говард, Томас, 1-й граф Беркшир (1587—1669) — английский политик.
 Говард, Томас, 5-й герцог Норфолк (1627—1677) — английский аристократ.
 Говард, Томас, 8-й герцог Норфолк (1683—1732) — английский и британский политик.